Burg Maizuru (jap. , Maizuru-jō, dt. „Burg der tanzenden Kraniche“) ist der Name mehrerer japanischer Burgen:
 Burg Fukuoka, in Fukuoka, Präfektur Fukuoka
 Burg Karatsu, in Karatsu, Präfektur Saga
 Burg Kōfu, in Kōfu, Präfektur Yamanashi
 Burg Tanabe (Tango), in Maizuru, Präfektur Kyōto
 Burg Yanagawa, in Yanagawa, Präfektur Fukuoka
 Burg Yonezawa, in Yonezawa, Präfektur Yamagata